За отбелязване на празниците в Иран се използват три
календара. Официалните държавни празници се отбелязват по ирански календар (слънчев). Ислямският календар (лунен) се използва за религиозните празници. Международните дати като 1 май се отбелязват по григориански календар.

Вижте също 
 Ашура
 Норуз
 Ялда

Източници